Jarkko Varvio, finski hokejist, * 28. april 1972, Tampere, Finska.

Varvio je v finski ligi igral za klube Ilves Tampere, HPK Hämeenlinna, Lukko Rauma, Tappara Tampere in TPS Turku, s katerim je v sezoni 2000/01 osvojil svoj edini naslov finskega državnega prvaka. Leta 1992 je bil kot 34. izbran na NHL naboru s strani kluba Minnesota North Stars, v ligi NHL pa je v dveh sezonah odigral le trinajst tekem za Dallas Starse. Ob tem je igral še za klube HV 71 in AIK IF v švedski ligi, SC Rapperswil-Jona v švicarski ligi ter ob koncu kariere REV Bremerhaven in EV Ravensburg v nižjih nemških ligah.

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje.

Pregled kariere

|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 89/90
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. liga
| 89/90
|
| 31
| 34
| 14
| 48
|
| 10
|
| 3
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 4
| 1
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 90/91
|
| 37
| 10
| 7
| 17
| -10
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. liga
| 90/91
|
| 7
| 10
| 7
| 17
|
| 12
|
| 7
| 6
| 6
| 12
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 5
| 4
| 9
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 91/92
|
| 41
| 25
| 9
| 34
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska ml. liga
| 91/92
|
| 1
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|
| 7
| 10
| 9
| 19
|
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 9
| 1
| 10
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 8
| 1
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 92/93
|
| 40
| 29
| 19
| 48
| +21
| 16
|
| 12
| 3
| 2
| 5
| -1
| 8
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska ml. liga
| 92/93
|
| 2
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 93/94
|
| 8
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 93/94
|
| 58
| 29
| 16
| 45
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 94/95
|
| 19
| 7
| 8
| 15
| -10
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 94/95
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 94/95
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 95/96
|
| 47
| 14
| 13
| 27
| 0
| 32
|
| 8
| 5
| 0
| 5
| +7
| 4
|-
| Lukko Rauma
| Evropska liga
| 96/97
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 96/97
|
| 40
| 9
| 11
| 20
| -11
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 97/98
|
| 47
| 19
| 13
| 32
| -11
| 22
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -5
| 4
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 98/99
|
| 13
| 1
| 1
| 2
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 27
| 17
| 10
| 27
| +12
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 26
| 4
| 9
| 13
| -6
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Rapperswil-Jona
| Švicarska liga
| 99/00
|
| 12
| 7
| 6
| 13
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 00/01
|
| 52
| 15
| 12
| 27
| +10
| 16
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| REV Bremerhaven
| Nemška 2. liga
| 01/02
|
| 47
| 23
| 33
| 56
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| REV Bremerhaven
| Nemška 2. liga
| 02/03
|
| 47
| 13
| 24
| 37
|
| 18
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| REV Bremerhaven
| Nemška 3. liga
| 03/04
|
| 53
| 46
| 31
| 77
|
| 32
|
| 6
| 1
| 6
| 7
|
| 6
|-
| EV Ravensburg
| Nemška 3. liga
| 04/05
|
| 35
| 23
| 25
| 48
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 750
| bgcolor="#7FFF00" | 374
| bgcolor="#7FFF00" | 287
| bgcolor="#7FFF00" | 661
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 356
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 61
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 28
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski desnokrilni napadalci
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Kalamazoo Wings
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti HV 71
Hokejisti AIK
Hokejisti SC Rapperswil-Jona
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti REV Bremerhaven
Hokejisti EV Ravensburg